Meixedo pode ser:

 Meixedo - freguesia no concelho de Bragança, Portugal
 Meixedo - freguesia no concelho de Montalegre, Portugal
 Meixedo - freguesia no concelho de Viana do Castelo, Portugal

Desambiguação